

Patronyme 

 Antoine Bourdelle (1861-1929), sculpteur français ;
 Édouard Bourdelle (1876-1960), zoologiste et vétérinaire français ;
 Thomy Bourdelle (1891-1972), acteur français.

Musées 
 Musée Bourdelle dans le quartier Necker du  de Paris, à Montparnasse, installé dans les appartements, ateliers et jardins du sculpteur Antoine Bourdelle. 
 Jardin-musée Bourdelle d'Égreville à Égreville, en Seine-et-Marne ; musée de plein air, dédié à Antoine Bourdelle, créé par sa fille Rhodia et son gendre Michel Dufet, et présentant un ensemble de 56 sculptures de l'artiste.

Autres 
Dans le film français Papy fait de la résistance, réalisé par Jean-Marie Poiré et sorti en 1983, la famille principale de résistants est la famille Bourdelle.

Voir aussi 
 Bourdelles, commune de la Gironde
 Léon Bourdelles, ingénieur français